Dél-Afrika földrajzi tájegység Afrikában
Dél-afrikai Köztársaság ország a fenti tájegységben